Фіна́л Лі́ги чемпіо́нів УЄФА́ 2007 ро́ку — фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА 2006—2007, 52-го сезону в історії Кубка європейських чемпіонів і 15-го сезону в історії Ліги чемпіонів УЄФА. Матч відбувся 23 травня 2007 року в Афінах на Олімпійському стадіоні. Цей фінал був повторенням фіналу  дворічної давнини — 2005 року. Тоді перемогу святкував «Ліверпуль», здобувши перемогу в серії пенальті 3-2, основний час завершився у нічию 3-3. Однак вже у цьому фіналі перемогу святкував «Мілан», впевнено перемігши в основний час 2-1. Дубль оформив Філіппо Індзагі, він і отримав звання «Гравець матчу». Цей титул чемпіонів став сьомим в історії «Мілана».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Статистика

Примітки

Посилання 
 2007 UEFA Champions League Final Official Site (Archived)

2007
Ліга чемпіонів УЄФА 2006—2007
Спортивні змагання в Афінах
2007
Травень 2007